«Гордость и предубеждение и зомби»:

 Гордость и предубеждение и зомби — роман Сета Грэма-Смита, написанный в 2009 в стиле Mashup, пародийно объединяющий классический роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», опубликованный в 1813 году, с современными элементами зомби-хоррора и восточных единоборств.
 Гордость и предубеждение и зомби —  мелодраматичный экшен-фильм ужасов 2016 года снятый по одноимённому роману Сета Грэм-Смита 2009 года — пародии на «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

См. также 

 Гордость и предубеждение (значения)